Национальная академия наук Грузии (, прежние названия: Академия наук Грузинской ССР, Академия наук Грузии) — главное научное общество Грузии.

Проводит фундаментальные исследования в области теоретических и прикладных знаний, источниками финансирования являются госбюджет, оплата по договорам. Определяет приоритетные направления деятельности, координирует работы. 

Имеет государственный статус. Самоуправляема, высшим органом является общее собрание всех членов.

История 
Предшественником организации явился существовавший в 1932—1933 годах Закавказский филиал АН СССР.

В 1935 году Закавказский филиал был преобразован и разделён на Азербайджанский, Армянский и Грузинский филиалы АН СССР.

Академия наук Грузинской ССР была создана 10 февраля 1941 года на базе Грузинского филиала АН СССР и ряда научно-исследовательских учреждений, существовавших ранее при Тбилисском государственном университете.

Первыми действительными членами АН Грузинской ССР стали: 
 член-корреспондент АН СССР  (языкознание), 
 академик АН СССР И. Бериташвили (физиология), 
 С. Джанашиа (история, академик АН СССР с 1943 года), 
 А. Джанелидзе (геология), 
 К. Завриев (строительная механика), 
 Ф. Зайцев (зоология), 
 Т. Кварацхелия (субтропические культуры), 
 К. Кекелидзе (филология), 
 Н. Кецховели (ботаника), 
 академик АН СССР Н. Мусхелешвили (математика, механика), 
 А. Твалчрелидзе (минералогия, петрография), 
 Д. Узнадзе (психология), 
 А. Чикобава (языкознание), 
 Г. Чубинашвили (искусствоведение), 
 член-корреспондент АН СССР Г. Хачапуридзе (история), 
 член-корреспондент АН СССР А. Шанидзе (языкознание); 
Первым президентом стал Нико Мусхелишвили.

Были созданы институты:
 Институт истории
 Институт языка имени академика Марра
 Институт психологии
 Институт истории грузинской литературы имени Руставели
 Институт истории грузинского искусства
 Институт математики
 Институт химии
 Институт геологии и минералогии
 Институт физиологии
 Институт зологии
 Институт физики и геофизики
 Ботанический институт по изучению и обследованию ресурсов местного дубильного сырья
 Институт защиты растений
 Институт виноградарства и виноделия
 Институт полеводства
 Институт металла и горного дела (1945)
 Институт леса (1945)
 Институт географии (1945)

В 1944 году в учреждениях АН Грузинской ССР работало 903 человека, в 1945 году — 1340 человек.

Научное признание получили грузинские школы математики, физики, психологии, философии, физиологии, ботаники, востоковедения, лингвистики, археологии, этнографии и палеобиологии.

После провозглашения государственной независимости Грузии, в 1995 году была образована Национальная академия наук Грузии, вошедшая в Международный совет по науке (ICSU, Франция).

На 1998 год в Академию входило 63 научных учреждения, имелось СКБ научного приборостроения с опытным производством, производственно-издательское объединение «Мецниереба», центральная библиотека. В структуре Академии насчитывалось 9108 человек, из них 5346 научных сотрудника, в т. Ч. 633 доктора и 2487 кандидатов наук. В действительные члены было избрано 68, в члены-корреспонденты 78, в иностранные — 44 человека.

В 2007 году прошла реформа академии; все научно-исследовательские институты, входившие в состав НАН Грузии, были переданы университетам.

Президенты академии 
 с 1941 — математик Николай Мусхелишвили
 с 1972 — математик Илья Векуа
 с 1978 — астрофизик Евгений Харадзе
 с 1986 — физик Альберт Тавхелидзе
 с 2005 — лингвист Тамаз Гамкрелидзе
 с 2013 — биолог Георгий Квеситадзе

Членство 
В НАН Грузии по закону насчитывается не более 70 действительных членов (академиков). Другие категории членства: член-корреспондент, почётный член, иностранный член.

Все члены академии принадлежат к одному из девяти её отделений:
 Отделение биологических наук (в списках членов — ОБН; 4 академика и 5 членкоров, академик-секретарь в настоящее время — Тенгиз Беридзе).
 Отделение математики и физики (ОМФ; 12 академиков и 4 членкора, академик-секретарь — Вахтанг Кокилашвили).
 Отделение наук о земле (ОНЗ; 3 академика и 4 членкора, академик-секретарь — Иракли Гамкрелидзе).
 Отделение общественных наук (ООН; 11 академиков и 4 членкора, академик-секретарь — Роин Метревели).
 Отделение прикладной механики, машиностроения, энергетики и профессов управления (ОПММЭПУ; 4 академика и 5 членкоров, академик-секретарь — Миндия Салуквадзе).
 Отделение сельскохозяйственных наук (ОСХН; 3 академика и 2 членкора, академик-секретарь — Отар Натишвили).
 Отделение физиологии и медицины (ОФМ; 8 академиков и 2 членкора); академиком-секретарём отделения был умерший 7 октября 2017 года Фридон Тодуа; ожидаются перевыборы.
 Отделение химии и химической технологии (ОХХТ; 6 академиков и 1 членкор, академик-секретарь — Гиви Цинцадзе).
 Отделение языка, литературы и искусства (ОЯЛИ; 9 академиков и 2 членкора, академик-секретарь — Гуча Кварацхелия).

Выборы новых академиков и членкоров проводятся Общим собранием членов академии, почётных и иностранных членов — Академическим советом академии с последующим утверждением на Общем собрании. В соответствии с действующим законом, академикам и членам-корреспондентам выплачивается государством пожизненная ежемесячная стипендия (не менее 1600 и 1000 лари, соответственно).

Списки членов НАН Грузии

Другие академии Грузии 
В Грузии также имеются:
 Абхазская региональная академия наук (основана в 1995 году, действует в Тбилиси)
 Грузинская академия сельскохозяйственных наук (основана в 1991 году)
 Грузинская академия биомедицинских наук

Примечания

Литература 
 «Международная ассоциация академий наук». : «Наукова думка». 1998. ISBN 966-00-0460-5

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Грузинский электронный научный журнал (GESJ)

Грузия
Наука в Грузии
Организации, основанные в 1941 году